Krzysztof Jakubowski  (ur. 1946) – polski fotograf
 Krzysztof Jakubowski (1958–2015) – polski rzeźbiarz 
 Krzysztof Jakubowski (ur. 1983) – polski szachista
 Krzysztof Jakubowski (ur. 1949) – polski dyplomata